Александр Герасименко:

 Герасименко, Александр Викторович (род. 1968) — глава МО Каневской район.
 Герасименко, Александр Михайлович (1946—2017) — белорусский политический деятель и дипломат.